HMS Finland kan syfta på:

Finland (1685) – ett svenskt rangskepp sjösatt 1685
Finland (1735) – ett svenskt linjeskepp sjösatt 1735